Олдс () — английская фамилия. Известные носители:

 Олдс, Джеймс (1922—1976) — один из основателей современной нейробиологии.
 Олдс, Робин (1922—2007) — бригадный генерал Военно-воздушных сил США.
 Олдс, Шерон (род. 1942) — американская поэтесса.